Palanka (Gračac), Hrvatska
 Palanka (distrikt Brčko), naselje u BiH